Le Parti du progrès (), un parti politique du Danemark ;
 le Parti du progrès, un ancien parti politique du Ghana ;
 le Parti du progrès, un parti politique irakien ;
 le Parti du progrès ou Framsóknarflokkur en langue islandaise, un parti politique d'Islande ;
 le Parti du progrès ou Fremskrittspartiet en langue norvégienne, un parti politique de Norvège ;
 le Parti du progrès, un parti politique russe.

et aussi :
 le Parti du progrès de Guinée équatoriale ;
 le Parti du progrès démocratique, un parti politique de Bosnie-Herzégovine ;
 le Parti du progrès et de la citoyenneté, un ancien parti politique sénagalais ;
 le Parti du progrès et du socialisme, un parti politique marocain.

Voir aussi